Hutchinson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hutchinson County (South Dakota)
 Hutchinson County (Texas)